Podisus är ett släkte av insekter. Podisus ingår i familjen bärfisar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bärfisar
Podisus